Il singolare maschile del China Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Novak Đoković era il detentore del titolo, e si è riconfermato battendo in finale David Ferrer per 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Novak Đoković (campione)
 Andy Murray (quarti di finale)
 Robin Söderling (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)

 Tomáš Berdych (primo turno) 
 Fernando Verdasco (primo turno) 
 Michail Južnyj (primo turno) 
 David Ferrer (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

China Open 2010
ATP World Tour 2010